Elliðaey – isola delle Isole Vestmann, Islanda
Elliðaey – isola nel Breiðafjörður, Islanda